Arquitectura: 
 Nau (arquitectura) part d'una església anant de la portada a la cruïlla del creuer.
 Nau industrial, construcció destinada a albergar la producció i/o magatzem de béns de naturalesa industrial.
 Vehicles: 
 Nau o embarcació, qualsevol construcció capaç de surar i de desplaçar-se per sobre de l'aigua.
 Nau (vaixell), embarcacions grans dels segles XII al XVI.
 Aeronau, vehicle capaç de volar per l'atmosfera.
 Nau espacial, vehicle que viatja per l'espai.
 Puig de la Nau, muntanya del Baix Maestrat (País Valencià).
 Toponímia:
 Cala sa Nau cala de Felanitx (illa de Mallorca).
 Cap de la Nau, cap de la costa de Xàbia (País Valencià).
 Puig Nau, muntanya de Tossa de Mar a la comarca de la Selva.
 ''Miscel·lània:
 La Nau, publicació en català fundada l'octubre de 1927.
 La Nau, antiga seu de la Universitat de València.